Frederik Lim A Po, Surinaams politicus
Walter Lim A Po, Surinaams jurist, politicus en diplomaat